Calmeyer ist der Name von

 Jacob Calmeyer (1802–1883), Maler
 Michael Rudolph Hendrik Calmeyer (1895–1990), niederländischer Generalleutnant und Staatssekretär
 Hans Georg Calmeyer (1903–1972), deutscher Rechtsanwalt und Mitarbeiter der deutschen Besatzungsbehörde in den Niederlanden
 Ole Calmeyer (1930–1995), Jazzpianist
 Peter Calmeyer (1930–1995), deutscher Vorderasiatischer Archäologe; Sohn von Hans Georg Calmeyer
 Joachim Calmeyer (1931–2016), Schauspieler; Bruder von Ole
 Ursula Calmeyer-Seidl (* 1939), deutsche Vorderasiatische Archäologien; Ehefrau von Peter Calmeyer

Siehe auch:
 Kallmeyer